Словински се може односити на:

 Словински језик (вишезначна одредница)
 Словинци (вишезначна одредница)

Види још 
 Поморанскословински (вишезначна одредница)